Cəbrayıl (stad), stad in Azerbeidzjan
 Cəbrayıl (district), district in Azerbeidzjan